«День дельфина» () — кинофильм американского режиссёра Майка Николса (1973) по научно-фантастическому роману Робера Мерля «Разумное животное». Работу над фильмом начал Роман Полански, но проект был свёрнут после убийства его жены. Музыка Жоржа Делерю выдвигалась на соискание «Оскара».

Сюжет 
На небольшом острове расположился Центр морской биологии доктора Тарелла. Предмет исследования учёных — дельфины-афалины и поиск средств общения с ними. Родившийся в неволе дельфин Альфа научился не только понимать Тарелла, повторять простые слова, но и вести диалог. Спонсоры Тарелла решили использовать достижения учёного в своих целях. С помощью сотрудника лаборатории Дэйвида они похитили Альфу и его подругу Бету и, проверив способности дельфинов, решили с их помощью взорвать яхту президента Соединенных Штатов. Альфе удалось бежать и доплыть до острова. Тарелл приказал Альфе вернуть Бету с «задания», в результате она поставила магнитную мину на корабль похитителей, и те погибли. Тарелл решил закрыть свой центр и выпустил своих питомцев в открытый океан.

В ролях

Съёмочная группа 
 Оператор: Уильям Фрейкер
 Сценарист: Бак Генри /Buck Henry/
 Продюсер: Роберт И. Рельи /Robert E. Relyea/
 Монтажёр: Сэм О’Стин /Sam O’Steen/
 Композитор: Жорж Делерю /Georges Delerue/
 Художник: Ричард Силберт /Richard Sylbert/

Фильмы США 1973 года
Фантастические фильмы 1973 года
Научно-фантастические фильмы США
Экранизации литературных произведений фантастики
Фильмы о дельфинах
Фильмы на английском языке
Фильмы о безумных учёных
Фильмы по сценариям Бака Генри